

Scandentia Wagner, 1855
Família Tupaiidae Gray, 1825
Gênero Anathana Lyon, 1913
Anathana ellioti (Waterhouse, 1850)
Gênero Dendrogale Gray, 1848
Dendrogale melanura (Thomas, 1892)
Dendrogale murina (Schlegel e Müller, 1843)
Gênero Tupaia Raffles, 1821
Tupaia belangeri (Wagner, 1841)
Tupaia chrysogaster Miller, 1903
Tupaia dorsalis Schlegel, 1857
Tupaia glis (Diard, 1820)
Tupaia gracilis Thomas, 1893
Tupaia javanica Horsfield, 1822
Tupaia longipes (Thomas, 1893)
Tupaia minor Günther, 1876
Tupaia moellendorffi Matschie, 1898
Tupaia montana (Thomas, 1892)
Tupaia nicobarica (Zelebor, 1869)
Tupaia palawanensis Thomas, 1894
Tupaia picta Thomas, 1892
Tupaia splendidula Gray, 1865
Tupaia tana Raffles, 1821
Gênero Urogale Mearns, 1905
Urogale everetti (Thomas, 1892)
Família Ptilocercidae Lyon, 1913
Gênero Ptilocercus Gray, 1848
Ptilocercus lowii Gray, 1848

Dermoptera Illiger, 1811
Família Cynocephalidae Simpson, 1945
Gênero Cynocephalus Boddaert, 1768
Cynocephalus volans (Linnaeus, 1758)
Gênero Galeopterus Thomas, 1908
Galeopterus variegates (Audebert, 1799)

Primates Linnaeus, 1758
Subordem Strepsirrhini É. Geoffroy, 1812
 Infraordem Lemuriformes Gray, 1821
Superfamília Cheirogaleoidea Gray, 1873
Família Cheirogaleidae Gray, 1873
Gênero Allocebus Petter-Rousseaux e Petter, 1967
Allocebus trichotis (Günther, 1875)
Gênero Cheirogaleus É. Geoffroy, 1812
Cheirogaleus adipicaudatus Groves, 2000
Cheirogaleus crossleyi Grandidier, 1870
Cheirogaleus major É. Geoffroy, 1812
Cheirogaleus medius É. Geoffroy, 1812
Cheirogaleus minusculus Groves, 2000
Cheirogaleus ravus Groves, 2000
Cheirogaleus sibreei (Major, 1896)
Gênero Microcebus É. Geoffroy, 1834
Microcebus berthae (Rasoloarison, Goodman e Ganzhorn, 2000)
Microcebus griseorufus (Kollman, 1910)
Microcebus murinus (Miller, 1777)
Microcebus myoxinus Peters, 1852
Microcebus ravelobensis Zimmermann, Cepok, Rasoloarison, Zietemann e Radespiel, 1998
Microcebus rufus É. Geoffroy, 1834
Microcebus sambiranensis (Rasoloarison, Goodman e Ganzhorn, 2000)
Microcebus tavaratra (Rasoloarion, Goodman e Ganzhorn, 2000)
Gênero Mirza Gray, 1870
Mirza coquereli (A. Grandidier, 1867)
Gênero Phaner Gray, 1870
Phaner electromontis (Groves e Tattersall, 1991)
Phaner furcifer (de Blainville, 1839)
Phaner pallescens (Groves e Tattersall, 1991)
Phaner parienti (Groves e Tattersall, 1991)
Superfamília Lemuroidea Gray, 1821
Família Lemuridae Gray, 1821
Gênero Eulemur Simons e Rumpler, 1988
Eulemur albifrons (É. Geoffroy, 1812)
Eulemur albocollaris (Rumpler, 1975)
Eulemur cinereiceps A. Grandidier e Milne-Edwards, 1890
Eulemur collaris (É. Geoffroy, 1812)
Eulemur coronatus (Gray, 1842)
Eulemur fulvus (É. Geoffroy, 1796)
Eulemur macaco (Linnaeus, 1766)
Eulemur mongoz (Linnaeus, 1766)
Eulemur rubriventer (I. Geoffroy, 1850)
Eulemur rufus (Audebert, 1800)
Eulemur sanfordi Archbold, 1932
Gênero Hapalemur I. Geoffroy, 1851
Hapalemur alaotrensis (Rumpler, 1975)
Hapalemur aureus (Meier, Albignac, Peyrieras, Rumpler e Wright, 1987)
Hapalemur griseus (Link, 1795)
Hapalemur occidentalis (Rumpler, 1975)
Gênero Lemur Linnaeus, 1758
Lemur catta Linnaeus, 1758
Gênero Prolemur Gray, 1871
Prolemur simus (Gray, 1870)
Gênero Varecia Gray, 1863
Varecia rubra (É. Geoffory, 1812)
Varecia variegata (Kerr, 1792)
Família Lepilemuridae Gray, 1870
Gênero Lepilemur I. Geoffroy, 1851
Lepilemur ankaranensis Rumpler e Albignac, 1975
Lepilemur dorsalis Gray, 1870
Lepilemur edwardsi (Forbes, 1894)
Lepilemur leucopus (Major, 1894)
Lepilemur microdon (Forbes, 1894)
Lepilemur mustelinus I. Geoffroy, 1851
Lepilemur ruficaudatus A. Grandidier, 1867
Lepilemur septentrionalis Rumpler e Albignac, 1975
Família Indriidae Burnett, 1828
Gênero Avahi Jourdan, 1834
Avahi laniger (Gmelin, 1788)
Avahi occidentalis von Lorenz-Liburnau, 1898
Avahi unicolor Thalman e Geissmann, 2000
Gênero Indri É. Geoffroy e G. Cuvier, 1796
Indri indri (Gmelin, 1788)
Gênero Propithecus Bennett, 1832
Propithecus coquereli A. Grandidier e Milne-Edwards, 1867
Propithecus deckenii Peters, 1870
Propithecus diadema Bennett, 1832
Propithecus edwardsi (A. Grandidier, 1871)
Propithecus perrieri (Lavauden, 1931)
Propithecus tattersalli Simons, 1988
Propithecus verreauxi A. Grandidier, 1867
Infraordem Chiromyiformes Anthony e Coupin, 1931
Família Daubentoniidae Gray, 1863
Gênero Daubentonia É. Geoffroy, 1795
Daubentonia madagascariensis (Gmelin, 1788)
Infraordem Lorisiformes Gregory, 1915
Família Lorisidae Gray, 1821
Gênero Arctocebus Gray, 1863
Arctocebus aureus de Winton, 1902
Arctocebus calabarensis (A. Smith, 1860)
Gênero Loris É. Geoffroy, 1796
Loris lydekkerianus Cabrera, 1908
Loris tardigradus (Linnaeus, 1758)
Gênero Nycticebus É. Geoffroy, 1812
Nycticebus bengalensis (Lacépède, 1800)
Nycticebus coucang (Boddaert, 1785)
Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907
Gênero Perodicticus Bennett, 1831
Perodicticus potto (Müller, 1766)
Gênero Pseudopotto Schwartz, 1996
Pseudopotto martini Schwartz, 1996
Família Galagidae Gray, 1825
Gênero Euoticus Gray, 1863
Euoticus elegantulus (Le Conte, 1857)
Euoticus pallidus (Gray, 1863)
Gênero Galago É. Geoffroy, 1796
Galago alleni Waterhouse, 1838
Galago cameronensis (Peters, 1876)
Galago demidoff (Fischer, 1806)
Galago gabonensis (Gray, 1863)
Galago gallarum Thomas, 1901
Galago granti Thomas e Wroughton, 1907
Galago matschiei Lorenz, 1917
Galago moholi A. Smith, 1836
Galago nyasae Elliot, 1907
Galago orinus Lawrence e Washburn, 1936
Galago rondoensis Honess, 1997
Galago senegalensis É. Geoffroy, 1796
Galago thomasi Elliot, 1907
Galago zanzibaricus (Matschie, 1893)
Gênero Otolemur Coquerel, 1859
Otolemur crassicaudatus (É. Geoffroy, 1812)
Otolemur garnettii (Ogilby, 1838)
Otolemur monteiri Barlett e Gray, 1863
Subordem Haplorrhini Pocock, 1918
Infraordem Simiiformes Haeckel, 1866
Família Cebidae Gray, 1831
Subfamília Callitrichinae Gray, 1821
Gênero Callimico Miranda-Ribeiro, 1912
Callimico goeldii (Thomas, 1904)
Gênero Callithrix Erxleben, 1777
Callithrix acariensis van Roosmalen, van Roosmalen, Mittermeier e Fonseca, 2000
Callithrix argentata (Linnaeus, 1771)
Callithrix aurita (É. Geoffroy, 1812)
Callithrix chrysoleuca (Wagner, 1842)
Callithrix emiliae (Thomas, 1920)
Callithrix flaviceps (Thomas, 1903)
Callithrix geoffroyi (humboldt, 1812)
Callithrix humeralifera (É. geoffroy, 1812)
Callithrix humilis van Roosmalen, van Roosmalen, Mittermeier e Fonseca, 1998
Callithrix intermedia (É. Geoffroy, 1812)
Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758)
Callithrix kuhlii (Wied-Neuwied, 1826)
Callithrix leucippe (Thomas, 1922)
Callithrix manicorensis van Roosmalen, van Roosmalen, Mittermeier e Rylands, 2000
Callithrix marcai Alperin, 1993
Callithrix mauesi Mittermeier, Schwartz e Ayres, 1992
Callithrix melanura (É. Geoffroy, 1812)
Callithrix nigriceps Ferrari e Lopes, 1992
Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812)
Callithrix pygmaea (Spix, 1823)
Callithrix saterei Silva e Noronha, 1998
Gênero Leontopithecus Lesson, 1840
Leontopithecus caissara Lorini e Persson, 1990
Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820)
Leontopithecus chrysopygus (Mikan, 1823)
Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766)
Gênero Saguinus Hoffmannsegg, 1807
Saguinus bicolor (Spix, 1823)
Saguinus fuscicollis (Spix, 1823)
Saguinus geoffroyi (Pucheran, 1845)
Saguinus graellsi (Jimenez de la Espada, 1870)
Saguinus imperator (Goeldi, 19097)
Saguinus inustus (Schwartz, 1951)
Saguinus labiatus (É. Geoffroy, 1812)
Saguinus leucopus (Günther, 1877)
Saguinus martinsi (Thomas, 1912)
Saguinus melanoleucus Miranda-Ribeiro, 1912
Saguinus midas (Linnaeus, 1758)
Saguinus mystax (Spix, 1823)
Saguinus niger (É. Geoffroy, 1803)
Saguinus nigricollis (Spix, 1823)
Saguinus oedipus (Linnaeus, 1758)
Saguinus pileatus I. Geoffroy e Deville, 1848
Saguinus tripartitus (Milne-Edwards, 1878)
Subfamília Cebinae Bonaparte, 1831
Gênero Cebus Erxleben, 1777
Cebus albifrons (Humboldt, 1812)
Cebus apella (Linnaeus, 1758)
Cebus capucinus (Linnaeus, 1758)
Cebus kaapori Queiroz, 1992
Cebus libidinosus Spix, 1823
Cebus nigritus (Goldfuss, 1809)
Cebus olivaceus Schomburgk, 1848
Cebus xanthosternos Wied-Neuwied, 1826
Subfamília Saimiriinae Miller, 1812
Gênero Saimiri Voigt, 1831
Saimiri boliviensis (I. Geoffroy e de Blainville, 1834)
Saimiri oerstedii (Reinhardt, 1872)
Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758)
Saimiri ustus (I. Geoffroy, 1843)
Saimiri vanzolinii Ayres, 1985
Família Atelidae Gray, 1825
Subfamília Atelinae Gray, 1825
Gênero Ateles É. Geoffroy, 1806
Ateles belzebuth É. Geoffroy, 1806
Ateles chamek (Humboldt, 1812)
Ateles fusciceps Gray, 1866
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820
Ateles hybridus I. Geoffroy, 1829
Ateles marginatus É. Geoffroy, 1809
Ateles paniscus (Linnaeus, 1758)
Gênero Brachyteles Spix, 1823
Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy, 1806)
Brachyteles hypoxanthus (Kuhl, 1820)
Gênero Lagothrix É. Geoffroy, 1812
Lagothrix cana (É. Geoffroy, 1812)
Lagothrix lagotricha (Humboldt, 1812)
Lagothrix lugens Elliot, 1907
Lagothrix poeppigii Schinz, 1844
Gênero Oreonax Thomas, 1927
Oreonax flavicauda (Humboldt, 1812)
Subfamília Alouattinae Trouessart, 1897
Gênero Alouatta Lacépède, 1799
Alouatta belzebul (Linnaeus, 1766)
Alouatta caraya (Humboldt, 1812)
Alouatta coibensis Thomas, 1902
Alouatta guariba (Humboldt, 1812)
Alouatta macconnelli Elliot, 1910
Alouatta nigerrima Lönnberg, 1941
Alouatta palliata (Gray, 1849)
Alouatta pigra Lawrence, 1933
Alouatta sara Elliot, 1910
Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766)
Família Aotidae Elliot, 1913
Gênero Aotus Illiger, 1811
Aotus azarae (Humboldt, 1811)
Aotus hershkovitzi Ramírez-Cerquera, 1983
Aotus lemurinus (I. Geoffroy, 1843)
Aotus miconax Thomas, 1927
Aotus nancymaae Hershkovitz, 1983
Aotus nigriceps Dollman, 1909
Aotus trivirgatus (Humboldt, 1811)
Aotus vociferans (Spix, 1823)
Família Pitheciidae Mivart, 1865
Subfamília Callicebinae Pocock, 1925
Gênero Callicebus Thomas, 1903
Callicebus baptista Lönnberg, 1939
Callicebus barbarabrownae (Hershkovitz, 1990)
Callicebus bernhardi van Roosmalen, van Roosmalen e Mittermeier, 2002
Callicebus brunneus (Wagner, 1842)
Callicebus caligatus (Wagner, 1842)
Callicebus cinerascens (Spix, 1823)
Callicebus coimbrai Kobayashi e Langguth, 1999
Callicebus cupreus (Spix, 1823)
Callicebus discolor (I. Geoffroy e Deville, 1848)
Callicebus donacophilus (d'Orbigny, 1836)
Callicebus dubius Hershkovitz, 1988
Callicebus hoffmannsi Thomas, 1908
Callicebus lucifer Thomas, 1914
Callicebus lugens (Humboldt, 1811)
Callicebus medemi Hershkovitz, 1963
Callicebus melanochir (Wied-Neuwied, 1920)
Callicebus modestus Lönnberg, 1939
Callicebus moloch (Hoffmannsegg, 1807)
Callicebus nigrifrons (Spix, 1823)
Callicebus oenanthe Thomas, 1924
Callicebus olallae Lönnberg, 1939
Callicebus ornatus (Gray, 1866)
Callicebus pallescens Thomas, 1907
Callicebus personatus (É. Geoffroy, 1812)
Callicebus purinus Thomas, 1927
Callicebus regulus Thomas, 1927
Callicebus stephennashi van Roosmalen, van Roosmalen e Mittermeier, 2002
Callicebus torquatus (Hoffmannsegg, 1807)
Subfamília Pitheciinae Mivart, 1865
Gênero Cacajao Lesson, 1840
Cacajao calvus (I. Geoffroy, 1847)
Cacajao melanocephalus (Humboldt, 1812)
Gênero Chiropotes Lesson, 1840
Chiropotes albinasus (I. Geoffroy e Deville, 1848)
Chiropotes chiropotes (Humboldt, 1811)
Chiropotes israelita (Spix, 1823)
Chiropotes satanas (Hoffmannsegg, 1807)
Chiropotes utahickae Hershkovitz, 1985
Gênero Pithecia Desmarest, 1804
Pithecia aequatorialis Hershkovitz, 1987
Pithecia albicans Gray, 1860
Pithecia irrorata Gray, 1842
Pithecia monachus (É. Geoffroy, 1812)
Pithecia pithecia (Linnaeus, 1766)
Superfamília Cercopithecoidea Gray, 1821
Família Cercopithecidae Gray, 1821
Subfamília Cercopithecinae Gray, 1821
Gênero Allenopithecus Lang, 1923
Allenopithecus nigroviridis (Pocock, 1907)
Gênero Cercocebus É. Geoffroy, 1812
Cercocebus agilis Milne-Edwards, 1886
Cercocebus atys (Audebert, 1797)
Cercocebus chrysogaster Lydekker, 1900
Cercocebus galeritus Peters, 1879
Cercocebus sanjei Mittermeier, 1986
Cercocebus torquatus (Kerr, 1792)
Gênero Cercopithecus Linnaeus, 1758
Cercopithecus albogularis (Sykes, 1831)
Cercopithecus ascanius (Audebert, 1799)
Cercopithecus campbelli Waterhouse, 1838
Cercopithecus cephus (Linnaeus, 1758)
Cercopithecus denti Thomas, 1907
Cercopithecus diana (Linnaeus, 1758)
Cercopithecus doggetti Pocock, 1907
Cercopithecus dryas Schwartz, 1932
Cercopithecus erythrogaster Gray, 1866
Cercopithecus erythrotis Waterhouse, 1838
Cercopithecus hamlyni Pocock, 1907
Cercopithecus kandti Matschie, 1905
Cercopithecus lhoesti Sclater, 1899
Cercopithecus lowei (Lemould, 1988)
Cercopithecus mitis Wolf, 1822
Cercopithecus mona (Schreber, 1774)
Cercopithecus neglectus Schlegel, 1876
Cercopithecus nictitans (Linnaeus, 1766)
Cercopithecus petaurista (Schreber, 1774)
Cercopithecus pogonias Bennett, 1833
Cercopithecus preussi Matschie, 1898
Cercopithecus roloway Schreber, 1774
Cercopithecus sclateri Pocock, 1904
Cercopithecus solatus Harrison, 1988
Cercopithecus wolfi A. Meyer, 1891
Gênero Chlorocebus Gray, 1870
Chlorocebus aethiops (Linnaeus, 1758)
Chlorocebus cynosuros Scopoli, 1786
Chlorocebus djamdjamensis Neumann, 1902
Chlorocebus pygerythrus (Cuvier, 1821)
Chlorocebus sabaeus (Linnaeus, 1766)
Chlorocebus tantalus (Ogilby, 1841)
Gênero Erythrocebus Trouessart, 1897
Erythrocebus patas (Schreber, 1775)
Gênero Lophocebus Palmer, 1903
Lophocebus albigena (Gray, 1850)
Lophocebus aterrimus Oudemans, 1890
Lophocebus opdenboschi Schoudeten, 1944
Gênero Macaca Lacépède, 1799
Macaca arctoides (I. Geoffroy, 1830)
Macaca assamensis (M'Clelland, 1840)
Macaca cyclopis (Swinhoe, 1863)
Macaca fascicularis (Raffles, 1821)
Macaca fuscata (Blyth, 1875)
Macaca hecki (Matschie, 1901)
Macaca leonina (Blyth, 1863)
Macaca maura (Schinz, 1825)
Macaca mulatta (Zimmermann, 1780)
Macaca nemestrina (Linnaeus, 1766)
Macaca nigra (Desmarest, 1822)
Macaca nigrescens (Temminck, 1849)
Macaca ochreata (Ogilby, 1841)
Macaca pagensis Miller, 1903
Macaca radiata (É. Geoffroy, 1812)
Macaca siberu Fuentes e Olson, 1995
Macaca silenus (Linnaeus, 1758)
Macaca sinica (Linnaeus, 1771)
Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758)
Macaca thibetana (Milne-Edwards, 1870)
Macaca tonkeana (Meyer, 1899)
Gênero Mandrillus Ritgen, 1824
Mandrillus leucophaeus (F. Cuvier, 1807)
Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758)
Gênero Miopithecus I. Geoffroy, 1862
Miopithecus ogouensis Kingdon, 1997
Miopithecus talapoin (Schreber, 1774)
Gênero Papio Erxleben, 1777
Papio anubis (F. Cuvier, 1825)
Papio cynocephalus (Linnaeus, 1766)
Papio hamadryas (Linnaeus, 1758)
Papio papio Desmarest, 1820
Papio ursinus (Kerr, 1792)
Gênero Theropithecus I. Geoffroy, 1843
Theropithecus gelada (Rüppell, 1835)
Subfamília Colobinae Jerdon, 1867
Gênero Colobus Illiger, 1811
Colobus angolensis Sclater, 1860
Colobus guereza Rüppell, 1835
Colobus polykomos (Zimmermann, 1780)
Colobus satanas Waterhouse, 1838
Colobus vellerosus I. Geoffroy, 1834
Gênero Nasalis É. Geoffroy, 1812
Nasalis larvatus (Wurmb, 1787)
Gênero Piliocolobus Rochebrune, 1887Piliocolobus badius (Kerr, 1792)Piliocolobus foai Pousargue, 1899Piliocolobus gordonorum Matschie, 1900Piliocolobus kirkii Gray, 1868Piliocolobus pennantii (Waterhouse, 1838)Piliocolobus preussi (Matschie, 1900)Piliocolobus rufomitratus (Peters, 1879)Piliocolobus tephrosceles Elliot, 1907Piliocolobus tholloni Rivière, 1886
Gênero Presbytis Eschscholtz, 1821Presbytis chrysomelas Müller, 1838Presbytis comata (Desmarest, 1822)Presbytis femoralis (Martin, 1838)Presbytis frontata (Müller, 1838)Presbytis hosei (Thomas, 1889)Presbytis melalophos (Raffles, 1821)Presbytis natunae (Thomas e Hartert, 1894)Presbytis potenziani (Bonaparte, 1856)Presbytis rubicunda (Müller, 1838)Presbytis siamensis (Müller e Schlegel, 1841)Presbytis thomasi (Collett, 1893)
Gênero Procolobus Rochebrune, 1877Procolobus verus (van Beneden, 1838)
Gênero Pygathrix É. Geoffroy, 1812Pygathrix cinerea Nadler, 1997Pygathrix nemaeus (Linnaeus, 1771)Pygathrix nigripes (Milne-Edwards, 1871)
Gênero Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872Rhinopithecus avunculus Dollman, 1912Rhinopithecus bieti Milne-Edwards, 1897Rhinopithecus brelichi Thomas, 1903Rhinopithecus roxellana Milne-Edwards, 1870
Gênero Semnopithecus Desmarest, 1822Semnopithecus ajax (Pocock, 1928)Semnopithecus dussumieri I. Geoffroy, 1842Semnopithecus entellus (Dufresne, 1797)Semnopithecus hector (Pocock, 1928)Semnopithecus hypoleucos Blyth, 1841Semnopithecus priam Blyth, 1844Semnopithecus schistaceus Hodgson, 1841
Gênero Simias Miller, 1903Simias concolor Miller, 1903
Gênero Trachypithecus Reichenbach, 1862Trachypithecus auratus (É. Geoffroy, 1812)Trachypithecus barbei (Blyth, 1847)Trachypithecus cristatus (Raffles, 1821)Trachypithecus delacouri (Osgood, 1932)Trachypithecus ebenus (Brandon-Jones, 1995)Trachypithecus francoisi (Pousargues, 1898)Trachypithecus geei Khajuria, 1956Trachypithecus germaini (Schlegel, 1876)Trachypithecus hatinhensis (Dao, 1970)Trachypithecus johnii (Fischer, 1829)Trachypithecus laotum (Thomas, 1921)Trachypithecus obscurus (Reid, 1837)Trachypithecus phayrei (Blyth, 1847)Trachypithecus pileatus (Blyth, 1843)Trachypithecus poliocephalus (Trouessart, 1910)Trachypithecus shortridgei (Wroughton, 1915)Trachypithecus vetulus (Erxleben, 1777)
Superfamília Hominoidea Gray, 1825
Família Hylobatidae Gray, 1871
Gênero Bunopithecus Matthew e Granger, 1923Bunopithecus hoolock (Harlan, 1834)
Gênero Hylobates Illiger, 1811Hylobates agilis F. Cuvier, 1821Hylobates albibarbis Lyon, 1911Hylobates klossii (Miller, 1903)Hylobates lar (Linnaeus, 1771)Hylobates moloch (Audebert, 1798)Hylobates muelleri Martin, 1841Hylobates pileatus (Gray, 1861)
Gênero Nomascus Miller, 1933Nomascus concolor (Harlan, 1826)Nomascus gabriellae (Thomas, 1909)Nomascus hainanus (Thomas, 1892)Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840)Nomascus siki (Delacour, 1951)
Gênero Symphalangus Gogler, 1841Symphalangus syndactylus (Raffles, 1821)
Família Hominidae Gray, 1825
Gênero Gorilla I. Geoffroy, 1852Gorilla beringei (Matschie, 1923)Gorilla gorilla (Savage, 1847)
Gênero Homo Linnaeus, 1758Homo sapiens Linnaeus, 1758
Gênero Pan Oken, 1816Pan paniscus Schwartz, 1929Pan troglodytes (Blumenbach, 1775)
Gênero Pongo Lacépède, 1799Pongo abelii (Lesson, 1827)Pongo pygmaeus (Linnaeus, 1760)
Infraordem Tarsiiformes Gregory, 1915
Família Tarsiidae Gray, 1825
Gênero Tarsius Storr, 1780Tarsius bancanus Horsfield, 1821Tarsius dentatus Miller e Hollister, 1921Tarsius pelengensis Sody, 1949Tarsius pumilus Miller e Hollister, 1921Tarsius sangirensis Meyer, 1897Tarsius syrichta (Linnaeus, 1758)Tarsius tarsier (Erxleben, 1777)

Rodentia Bowdich, 1821
Subordem Sciuromorpha Brandt, 1855
Família Aplodontiidae Brandt, 1855
Gênero Aplodontia Richardson, 1829Aplodontia rufa (Rafinesque, 1817)
Família Sciuridae G. Fischer, 1817
Subfamília Ratufinae Moore, 1959
Gênero Ratufa Gray, 1867Ratufa affinis (Raffles, 1821)Ratufa bicolor (Sparrman, 1778)Ratufa indica (Erxleben, 1777)Ratufa macroura (Pennant, 1769)
Subfamília Sciurillinae Moore, 1959
Gênero Sciurillus Thomas, 1914Sciurillus pusillus (Desmarest, 1817)
Subfamília Sciurinae G. Fischer, 1817
Tribo Sciurini G. Fischer, 1817
Gênero Microsciurus J. A. Allen, 1895Microsciurus alfari J. A. Allen, 1895Microsciurus flaviventer (Gray, 1867)Microsciurus mimulus (Thomas, 1898)Microsciurus santanderensis (Hernández-Camacho, 1957)
Gênero Rheithrosciurus Gray, 1867Rheithrosciurus macrotis (Gray, 1857)
Gênero Sciurus Linnaeus, 1758Sciurus aberti Woodhouse, 1853Sciurus aestuans Linnaeus, 1766Sciurus alleni Nelson, 1898Sciurus anomalus Güldenstaedt, 1785Sciurus arizonensis Coues, 1867Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829Sciurus carolinensis Gmelin, 1788Sciurus colliaei Richardson, 1839Sciurus deppei Peters, 1863Sciurus flammifer Thomas, 1904Sciurus gilvigularis Wagner, 1842Sciurus granatensis Humboldt, 1811Sciurus griseus Ord, 1818Sciurus ignitus (Gray, 1867)Sciurus igniventris Wagner, 1842Sciurus lis Temminck, 1844Sciurus nayaritensis J. A. Allen, 1890Sciurus niger Linnaeus, 1758Sciurus oculatus Peters, 1863Sciurus pucheranii (Fitzinger, 1867)Sciurus pyrrhinus Thomas, 1898Sciurus richmondi Nelson, 1898Sciurus sanborni Osgood, 1944Sciurus spadiceus Olfers, 1818Sciurus stramineus Eydoux e Souleyet, 1841Sciurus variegatoides Ogilby, 1839Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758Sciurus yucatanensis J. A. Allen, 1877
Gênero Syntheosciurus Bangs, 1902Syntheosciurus brochus Bangs, 1902
Gênero Tamiasciurus Trouessart, 1880Tamiasciurus douglasii (Bachman, 1839)Tamiasciurus hudsonicus (Erxleben, 1777)Tamiasciurus mearnsi (Townsend, 1897)
Tribo Pteromyini Brandt, 1855
Gênero Aeretes G. M. Allen, 1940Aeretes melanopterus (Milne-Edwards, 1867)
Gênero Aeromys Robinson e Kloss, 1915Aeromys tephromelas (Günther, 1873)Aeromys thomasi (Hose, 1900)
Gênero Belomys Thomas, 1908Belomys pearsonii (Gray, 1842)
Gênero Biswamoyopterus Saha, 1981Biswamoyopterus biswasi Saha, 1981
Gênero Eoglaucomys Howell, 1915Eoglaucomys fimbriatus (Gray, 1837)
Gênero Eupetaurus Thomas, 1888Eupetaurus cinereus Thomas, 1888
Gênero Glaucomys Thomas, 1908Glaucomys sabrinus (Shaw, 1801)Glaucomys volans (Linnaeus, 1758)
Gênero Hylopetes Thomas, 1908Hylopetes alboniger (Hodgson, 1836)Hylopetes bartelsi Chasen, 1939Hylopetes lepidus (Horsfield, 1823)Hylopetes nigripes (Thomas, 1893)Hylopetes phayrei (Blyth, 1859)Hylopetes platyurus (Jentink, 1890)Hylopetes sipora Chasen, 1940Hylopetes spadiceus (Blyth, 1847)Hylopetes winstoni (Sody, 1949)
Gênero Iomys Thomas, 1908Iomys horsfieldii (Waterhouse, 1838)Iomys sipora Chasen e Kloss, 1928
Gênero Petaurillus Thomas, 1908Petaurillus emiliae Thomas, 1908Petaurillus hosei (Thomas, 1900)Petaurillus kinlochii (Robinson e Kloss, 1911)
Gênero Petaurista Link, 1795Petaurista alborufus (Milne-Edwards, 1870)Petaurista elegans (Müller, 1840)Petaurista leucogenys (Temminck, 1827)Petaurista magnificus (Hodgson, 1836)Petaurista nobilis (Gray, 1842)Petaurista petaurista (Pallas, 1766)Petaurista philippensis (Elliot, 1839)Petaurista xanthotis (Milne-Edwards, 1872)
Gênero Petinomys Thomas, 1908Petinomys crinitus Hollister, 1911Petinomys fuscocapillus (Jerdon, 1847)Petinomys genibarbis (Horsfield, 1822)Petinomys hageni (Jentink, 1888)Petinomys lugens (Thomas, 1895)Petinomys mindanensis Rabor, 1939Petinomys sagitta (Linnaeus, 1766)Petinomys setosus (Temminck, 1844)Petinomys vordermanni (Jentink, 1890)
Gênero Pteromys G. Cuvier, 1800Pteromys momonga Temminck, 1844Pteromys volans (Linnaeus, 1758)
Gênero Pteromyscus Thomas, 1908Pteromyscus pulverulentus (Günther, 1873)
Gênero Trogopterus Heude, 1898Trogopterus xanthipes (Milne-Edwards, 1867)
Subfamília Callosciurinae Pocock, 1923
Gênero Callosciurus Gray, 1867Callosciurus adamsi (Kloss, 1921)Callosciurus albescens (Bonhote, 1901)Callosciurus baluensis (Bonhote, 1901)Callosciurus caniceps (Gray, 1842)Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779)Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1824)Callosciurus inornatus (Gray, 1867)Callosciurus melanogaster (Thomas, 1895)Callosciurus nigrovittatus (Horsfield, 1824)Callosciurus notatus (Boddaert, 1785)Callosciurus orestes (Thomas, 1895)Callosciurus phayrei (Blyth, 1856)Callosciurus prevostii (Desmarest, 1822)Callosciurus pygerythrus (I. Geoffroy, 1831)Callosciurus quinquestriatus (Anderson, 1871)
Gênero Dremomys Heude, 1898Dremomys everetti (Thomas, 1890)Dremomys gularis Osgood, 1932Dremomys lokriah (Hodgson, 1836)Dremomys pernyi (Milne-Edwards, 1867)Dremomys pyrrhomerus (Thomas, 1895)Dremomys rufigenis (Blanford, 1878)
Gênero Exilisciurus Moore, 1958Exilisciurus concinnus (Thomas, 1888)Exilisciurus exilis (Müller, 1838)Exilisciurus whiteheadi (Thomas, 1887)
Gênero Funambulus Lesson, 1835Funambulus layardi (Blyth, 1849)Funambulus palmarum (Linnaeus, 1766)Funambulus pennantii Wroughton, 1905Funambulus sublineatus (Waterhouse, 1838)Funambulus tristriatus (Waterhouse, 1837)
Gênero Glyphotes Thomas, 1898Glyphotes simus Thomas, 1898
Gênero Hyosciurus Archbold e Tate, 1935Hyosciurus heinrichi Arcgbold e Tate, 1935Hyosciurus ileile Tate e Archbold, 1936
Gênero Lariscus Thomas e Wroughton, 1909Lariscus hosei (Thomas, 1892)Lariscus insignis (F. Cuvier, 1821)Lariscus niobe (Thomas, 1898)Lariscus obscurus (Miller, 1903)
Gênero Menetes Thomas, 1908Menetes berdmorei (Blyth, 1849)
Gênero Nannosciurus Trouessart, 1880Nannosciurus melanotis (Müller, 1840)
Gênero Prosciurillus Ellerman, 1947Prosciurillus abstrusus Moore, 1958Prosciurillus leucomus (Müller e Schlegel, 1844)Prosciurillus murinus (Müller e Schlegel, 1844)Prosciurillus rosenbergii (Jentink, 1879)Prosciurillus weberi (Jentink, 1890)
Gênero Rhinosciurus Blyth, 1856Rhinosciurus laticaudatus (Müller, 1840)
Gênero Rubrisciurus Ellerman, 1954Rubrisciurus rubriventer (Müller e Schlegel, 1844)
Gênero Sundasciurus Moore, 1958Sundasciurus brookei (Thomas, 1892)Sundasciurus davensis (Sanborn, 1952)Sundasciurus fraterculus (Thomas, 1895)Sundasciurus hippurus (I. Geoffroy, 1831)Sundasciurus hoogstraali (Sanborn, 1952)Sundasciurus jentinki (Thomas, 1887)Sundasciurus juvencus (Thomas, 1908)Sundasciurus lowii (Thomas, 1892)Sundasciurus mindanensis (Steere, 1890)Sundasciurus moellendorffi (Matschie, 1898)Sundasciurus philippinensis (Waterhouse, 1839)Sundasciurus rabori Heaney, 1979Sundasciurus samarensis (Steere, 1890)Sundasciurus steerii (Günther, 1877)Sundasciurus tenuis (Horsfield, 1824)
Gênero Tamiops J. A. Allen, 1906Tamiops mcclellandii (Horsfield, 1840)Tamiops maritimus (Bonhote, 1900)Tamiops rodolphii (Milne-Edwards, 1867)Tamiops swinhoei (Milne-Edwards, 1874)
Subfamília Xerinae Osborn, 1910
Tribo Xerini Osborn, 1910
Gênero Atlantoxerus Major, 1893Atlantoxerus getulus (Linnaeus, 1758)
Gênero Spermophilopsis Blasius, 1884Spermophilopsis leptodactylus (Lichtenstein, 1823)
Gênero Xerus Hemprich e Ehrenberg, 1833Xerus erythropus (Desmarest, 1817)Xerus inauris (Zimmermann, 1780)Xerus princeps (Thomas, 1929)Xerus rutilus (Cretzschmar, 1828)
Tribo Protoxerini Moore, 1959
Gênero Epixerus Thomas, 1909Epixerus ebii (Temminck, 1853)
Gênero Funisciurus Trouessart, 1880Funisciurus anerythrus (Thomas, 1890)Funisciurus bayonii (Bocage, 1890)Funisciurus carruthersi Thomas, 1906Funisciurus congicus (Kühl, 1820)Funisciurus isabella (Gray, 1862)Funisciurus lemniscatus (Le Conte, 1857)Funisciurus leucogenys (Waterhouse, 1842)Funisciurus pyrropus (F. Cuvier, 1833)Funisciurus substriatus de Winton, 1899
Gênero Heliosciurus Trouessart, 1880Heliosciurus gambianus (Ogilby, 1835)Heliosciurus mutabilis (Peters, 1852)Heliosciurus punctatus (Temminck, 1853)Heliosciurus rufobrachium (Waterhouse, 1842)Heliosciurus ruwenzorii (Schwann, 1904)Heliosciurus undulatus (True, 1892)
Gênero Myosciurus Thomas, 1909Myosciurus pumilio (Le Conte, 1857)
Gênero Paraxerus Major, 1893Paraxerus alexandri (Thomas e Wroughton, 1907)Paraxerus boehmi (Reichenow, 1886)Paraxerus cepapi (A. Smith, 1836)Paraxerus cooperi Hayman, 1950Paraxerus flavovittis (Peters, 1852)Paraxerus lucifer (Thomas, 1897)Paraxerus ochraceus (Huet, 1880)Paraxerus palliatus (Peters, 1852)Paraxerus poensis (A. Smith, 1830)Paraxerus vexillarius (Kershaw, 1923)Paraxerus vincenti Hayman, 1950
Gênero Protoxerus Major, 1893Protoxerus aubinnii (Gray, 1873)Protoxerus stangeri (Waterhouse, 1842)
Tribo Marmotini Pocock, 1923
Gênero Ammospermophilus Merriam, 1892Ammospermophilus harrisii (Audubon e Bachman, 1854)Ammospermophilus insularis Nelson e Goldman, 1909Ammospermophilus interpres (Merriam, 1890)Ammospermophilus leucurus (Merriam, 1889)Ammospermophilus nelsoni (Merriam, 1893)
Gênero Cynomys Rafinesque, 1817Cynomys gunnisoni (Baird, 1855)Cynomys leucurus Merriam, 1890Cynomys ludovicianus (Ord, 1815)Cynomys mexicanus Merriam, 1892Cynomys parvidens J. A. Allen, 1905
Gênero Marmota Blumenbach, 1779Marmota baibacina Kastschenko, 1899Marmota bobak (Müller, 1776)Marmota broweri Hall e Gilmore, 1934Marmota caligata (Eschscholtz, 1829)Marmota camtschatica (Pallas, 1811)Marmota caudata (Geoffroy, 1844)Marmota flaviventris (Audubon e Bachman, 1841)Marmota himalayana (Hodgson, 1841)Marmota marmota (Linnaeus, 1758)Marmota menzbieri (Kashkarov, 1925)Marmota monax (Linnaeus, 1758)Marmota olympus (Merriam, 1898)Marmota sibirica (Radde, 1862)Marmota vancouverensis Swarth, 1911
Gênero Sciurotamias Miller, 1901Sciurotamias davidianus (Milne-Edwards, 1867)Sciurotamias forresti (Thomas, 1922)
Gênero Spermophilus F. Cuvier, 1825Spermophilus adocetus (Merriam, 1903)Spermophilus alashanicus Büchner, 1888Spermophilus annulatus Audubon e Bachman, 1842Spermophilus armatus Kennicott, 1863Spermophilus atricapillus Bryant, 1889Spermophilus beecheyi (Richardson, 1829)Spermophilus beldingi Merriam, 1888Spermophilus brevicauda Brandt, 1843Spermophilus brunneus (Howell, 1928)Spermophilus canus Merriam, 1898Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)Spermophilus columbianus (Ord, 1815)Spermophilus dauricus Brandt, 1843Spermophilus elegans Kennicott, 1863Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841Spermophilus franklinii (Sabine, 1822)Spermophilus fulvus (Lichtenstein, 1823)Spermophilus lateralis (Say, 1823)Spermophilus madrensis (Merriam, 1901)Spermophilus major (Pallas, 1778)Spermophilus mexicanus (Erxleben, 1777)Spermophilus mohavensis Merriam, 1889Spermophilus mollis Kennicott, 1863Spermophilus musicus Ménétries, 1832Spermophilus pallidicauda Satunin, 1903Spermophilus parryii (Richardson, 1825)Spermophilus perotensis Merriam, 1893Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778)Spermophilus ralli (Kuznetsov, 1948)Spermophilus relictus (Kashkarov, 1923)Spermophilus richardsonii (Sabine, 1822)Spermophilus saturatus (Rhoads, 1895)Spermophilus spilosoma Bennett, 1833Spermophilus suslicus (Güldenstaedt, 1770)Spermophilus tereticaudus Baird, 1858Spermophilus townsendii Bachman, 1839Spermophilus tridecemlineatus (Mitchill, 1821)Spermophilus undulatus (Pallas, 1778)Spermophilus variegatus (Erxleben, 1777)Spermophilus washingtoni (Howell, 1938)Spermophilus xanthoprymnus (Bennett, 1835)
Gênero Tamias Illiger, 1811Tamias alpinus Merriam, 1893Tamias amoenus J. A. Allen, 1890Tamias bulleri J. A. Allen, 1889Tamias canipes (Bailey, 1902)Tamias cinereicollis J. A. Allen, 1890Tamias dorsalis Baird, 1855Tamias durangae (J. A. Allen, 1903)Tamias merriami J. A. Allen, 1889Tamias minimus Bachman, 1839Tamias obscurus J. A. Allen, 1890Tamias ochrogenys (Merriam, 1897)Tamias palmeri (Merriam, 1897)Tamias panamintinus Merriam, 1893Tamias quadrimaculatus Gray, 1867Tamias quadrivittatus (Say, 1823)Tamias ruficaudus (Howell, 1920)Tamias rufus (Hoffmeister e Ellis, 1979)Tamias senex J. A. Allen, 1890Tamias sibiricus (Laxmann, 1769)Tamias siskiyou (Howell, 1922)Tamias sonomae (Grinnell, 1915)Tamias speciosus Merriam, 1890Tamias striatus (Linnaeus, 1758)Tamias townsendii Bachman, 1839Tamias umbrinus J. A. Allen, 1890
Família Gliridae Thomas, 1897
Subfamília Graphiurinae Winge, 1887
Gênero Graphiurus Smuts, 1932Graphiurus angolensis de Winton, 1897Graphiurus christyi Dollman, 1914Graphiurus crassicaudatus (Jentink, 1888)Graphiurus johnstoni Thomas, 1897Graphiurus kelleni (Reuvens, 1890)Graphiurus lorraineus Dollman, 1910Graphiurus microtis (Noack, 1887)Graphiurus monardi (St. Leger, 1936)Graphiurus murinus (Desmarest, 1822)Graphiurus nagtglasii Jentink, 1888Graphiurus ocularis (A. Smith, 1829)Graphiurus platyops Thomas, 1897Graphiurus rupicola (Hinton e Thomas, 1925)Graphiurus surdus Dollman, 1912
Subfamília Leithiinae Lydekker, 1896
Gênero Chaetocauda Wang, 1985Chaetocauda sichuanensis (Wang, 1985)
Gênero Dryomys Thomas, 1906Dryomys laniger Felten e Storch, 1968Dryomys niethammeri Holden, 1996Dryomys nitedula (Pallas, 1778)
Gênero Eliomys Wagner, 1843Eliomys melanurus (Wagner, 1839)Eliomys munbyanus Thomas, 1903Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Gênero Muscardinus Kaup, 1829Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
Gênero Myomimus Ognev, 1924Myomimus personatus Ognev, 1924Myomimus roachi (Bate, 1937)Myomimus setzeri Rossolimo, 1976
Gênero Selevinia Belosludov e Bashanov, 1939Selevinia betpakdalaensis Belosludov e Bashanov, 1939
Subfamília Glirinae Muirhead, 1819
Gênero Glirulus Thomas, 1906Glirulus japonicus (Schinz, 1845)
Gênero Glis Brisson, 1762Glis glis (Linnaeus, 1766)
Família Geomyidae Bonaparte, 1845
Gênero Cratogeomys Merriam, 1895Cratogeomys castanops (Baird, 1852)Cratogeomys goldmani Merriam, 1895Cratogeomys fumosus (Merriam, 1892)Cratogeomys gymnurus (Merriam, 1892)Cratogeomys merriami (Thomas, 1893)Cratogeomys neglectus (Merriam, 1902)Cratogeomys tylorhinus (Merriam, 1895)Cratogeomys zinseri (Goldman, 1939)
Gênero Geomys Rafinesque, 1817Geomys attwateri Merriam, 1895Geomys arenarius Merriam, 1895Geomys breviceps Baird, 1855Geomys bursarius (Shaw, 1800)Geomys knoxjonesi Baker e Genoways, 1975Geomys personatus True, 1889Geomys pinetis Rafinesque, 1817Geomys texensis Merriam, 1895Geomys tropicalis Goldman, 1915
Gênero Orthogeomys Merriam, 1895Orthogeomys cavator (Bangs, 1902)Orthogeomys cherriei (J. A. Allen, 1893)Orthogeomys cuniculus Elliot, 1905Orthogeomys dariensis (Goldman, 1912)Orthogeomys grandis (Thomas, 1893)Orthogeomys heterodus (Peters, 1865)Orthogeomys hispidus (Le Conte, 1852)Orthogeomys lanius (Elliot, 1905)Orthogeomys matagalpae (J. A. Allen, 1910)Orthogeomys thaeleri Alberico, 1990Orthogeomys underwoodi (Osgood, 1931)
Gênero Pappogeomys Merriam, 1895Pappogeomys alcorni Russell, 1957Pappogeomys bulleri (Thomas, 1892)
Gênero Thomomys Wied-Neuwied, 1839Thomomys bottae (Eydoux e Gervais, 1836)Thomomys bulbivorus (Richardson, 1829)Thomomys clusius Coues, 1875Thomomys idahoensis Merriam, 1901Thomomys mazama Merriam, 1897Thomomys monticola J. A. Allen, 1893Thomomys talpoides (Richardson, 1828)Thomomys townsendii (Bachman, 1839)Thomomys umbrinus (Richardson, 1829)
Gênero Zygogeomys Merriam, 1895Zygogeomys trichopus'' Merriam, 1895

Lista de mamíferos de Wilson e Reeder: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  - 6

Listas de mamíferos